Michał Tomczyk (ur. 1975) – muzyk
 Michał Tomczyk (ur. 1971) – farmaceuta